Гальчак — українське прізвище.

 Гальчак Богдан (*1959) — польський історик українського походження.
 Гальчак Сергій Дмитрович (*1949) — український історик, краєзнавець, архівіст, журналіст, літератор.

Українські прізвища